Коста-риканская академия языка (, ACL) — некоммерческая культурная ассоциация Коста-Рики, миссия которой заключается в защите языкового наследия Коста-Рики (включая языки коренных народов). Основана 12 октября 1923 года в Сан-Хосе, с 1951 года входит в состав Ассоциации академий испанского языка, поддерживает связи с испаноязычными лингвистическими ассоциациями в других странах мира.

На протяжении всей своей истории Академия способствует развитию и изучению испанского языка на территории страны, а также также стимулирует изучение языков коренных народов и их культуры.

В состав Академии входят эксперты в таких областях знаний, как филология, лингвистика, литературоведение, история, когнитивные науки, а также признанные писатели.

Члены Академии

Члены-корреспонденты Королевской академии испанского языка, избранные до основания Коста-риканской академии языка 
 Лоренцо Монтуфар-и-Ривера, 1871
 Мануэль Мария де Перальта-и-Альфаро, 1882
 Хосе Мария Кастро Мадрис, 1882
 Рафаэль Ороско Гонсалес
 Сальвадор Лара Самора
 Рикардо Хименес Ореамуно, 1891
 Клето Гонсалес Викес, 1891
 Пио Викес
 Франсиско Мария Иглесиас Льоренте
 Мауро Фернандес Акунья
 Рикардо Фернандес Гуардиа, 1903
 Хулио Акоста Гарсиа, 1915
 Алехандро Альварадо Кирос, 1922
 Хосе Мария Альфаро Купер, 1922
 Фабио Бодрит Гонсалес, 1922
 Эрнесто Мартин Карранса, 1922
 Альберто Эчанди Монтеро, 1922
 Альберто Бренес Кордова, 1922
 Хусто Фасио де ла Гуардиа, 1922
 Грегорио Мартин Карранса, 1922
 Карлос Гагини Чаварриа, 1922
 Роберто Бренес Месен, 1922
 Хоакин Гарсия Монге, 1922
 Клаудио Гонсалес Рукавадо, 1922
 Гильермо Варгас Кальво, 1922

Члены Коста-риканской академии языка 
Кресло A
 Клето Гонсалес Викес. Основатель (1923—1937)
 Виктор Санабриа Мартинес (не вступил в должность)
 Энрике Макая Ламанн (1953—1982)
 Эухенио Родригес Вега (1984—2008)
 Мэрилин Эчеверриа де Саутер (2009-)

Кресло B
 Алехандро Альварадо Кирос. Основатель (1923—1945)
 Анастасио Альфаро (не вступил в должность)
 Алехандро Агилар Мачадо (1955—1984)
 Хорхе Шарпантье Гарсия (1985—2004)
 Амалия Чаверри Фонсека (2006-)

Кресло C
 Хосе Мария Альфаро Купер. Основатель (1923—1938)
 Хулиан Марчена Валлерриестра (1941—1985)
 Вирджиния Сандовал де Фонсека. Почетный член (1986—2006)
 Карлос Франсиско Монге (2006-)

Кресло D
 Мануэль Мария де Перальта и Альфаро. Основатель (1923—1930)
 Марио Санчо Хименес (не вступил в должность)
 Самуэль Аргедас Катченгуис (1941—1978)
 Альфонсо Уллоа Замора (1984—2000)
 Лауреано Альбан Ривас (2004-)

Кресло E
 Рикардо Хименес Ореамуно. Основатель (1923—1945)
 Мануэль Франсиско Хименес Ортис (1947—1952)
 Хуан Трехос Кирос (1953—1970)
 Хоакин Гутьеррес (не вступил в должность)
 Эмилия Макая Трейос (2002-)

Кресло F
 Рикардо Фернандес Гуардиа. Основатель (1923—1950)
 Карлос Ороско Кастро (1951—1966)
 Рикардо Кастро Бич (не вступил в должность)
 Исаак Фелипе Асофейфа (1989—1997)
 Самуэль Ровински Грушко (1999—2013)
 Альбино Шакон Гутьеррес (2014-)

Кресло G
 Хулио Акоста Гарсиа. Основатель (1923—1954)
 Абелардо Бонилья Бальдарес (1955—1969)
 Хосе Базилео Акуна Зеледон (1969—1992)
 Адольфо Констенла Уманья (1995—2013)
 Карла Хара Мурильо (2015-)

Кресло H
 Фабио Бодрит Гонсалес. Основатель (1923—1954)
 Артуро Агуэро Чавес (1955—2001)
 Альфонсо Лопес Мартин (2001—2004)
 Джульета Доблес Исагирре (2006-)

Кресло I
 Эрнесто Мартин Карранса. Основатель (1923—1950)
 Луис Доублс Сегреда (не вступил в должность)
 Родриго Фасио Бренес (не вступил в должность)
 Кристиан Родригес Эстрада (1968—1980)
 Энрике Бенавидес Чавери (не вступил в должность)
 Хезер Гонсалес Пикадо (1989—2005)
 Энрике Маргери Пенья (2006—2011)
 Виктор Мануэль Санчес Корралес (2012-)

Кресло J
 Альберто Эчанди Монтеро. Основатель (1923—1944)
 Эрнан Перальта Кирос (1947—1981)
 Фернандо Сентено Гуэль (1987—1993)
 Арнольдо Мора Родригес (1996-)

Кресло L
 Альберто Бренес Кордова. Основатель (1923—1942)
 Луис Деметрио Тиноко Кастро (1947—1985)
 Даниэль Галлегос Тройо (1990—2018)

Кресло М
 Хусто Антонио Фасио де ла Гуардиа. Основатель (1923—1931)
 Наполеон Кесада Салазар (1934—1937)
 Моисес Винченци Пачеко (1941—1964)
 Альберто Каньяс Эскаланте (1967—2014)
 Карлос Кортес Суньига (2017-)

Кресло N
 Грегорио Мартин Карранса. Основатель (1923—1956)
 Эрнан Замора Элизондо (1957—1967)
 Карлос Луис Саенс Элизондо (не вступил в должность)
 Луис Бараона Хименес (1985—1987 годы)
 Марио Пикадо Уманья (не вступил в должность)
 Джульета Пинто (1992—2012)
 Миа Гальегос (2014-)

Кресло O
 Карлос Гаги Чаварриа. Основатель (1923—1925)
 Дженаро Кардона Вальверде (1926—1930)
 Рохелио Сотела Бонилья (1933—1943)
 Луис Фелипе Гонсалес Флорес (1951—1973)
 Карлос Салазар Эррера (не вступил в должность)
 Фабиан Доблес Родригес (1994—1997 годы)
 Фернандо Дуран Айанеги (2003—2015)
 Карлос Рубио Торрес (2016-)

Кресло P
 Роберто Бренес Месен. Основатель (1923—1947)
 Хоакин Варгас Кото (1947—1959)
 Хосе Марин Каньяс (1959—1980)
 Роберто Мурильо Замора (1990—1994)
 Рафаэль Анхель Эрра Родригес (1997-)

Кресло Q
 Хоакин Гарсия Монге. Основатель (1923—1958)
 Хосе Мария Арсе Бартолини (1959—1979)
 Карлос Рафаэль Дюверран Поррас (1985—1995 годы)
 Эстрелла Картин де Гьер (1997-)

Кресло R
 Клаудио Гонсалес Рукавадо. Основатель (1923—1928)
 Отилио Улате Бланко (1941—1973)
 Франсиско Амигетти (не вступил в должность)
 Мигель Анхель Кесада Пачеко (2000-)

Кресло S
 Гильермо Варгас Кальво. Основатель (1923—1934)
 Виктор Страж Кирос (1951—1959)
 Леон Пачеко Солано (1963—1980)
 Кармен Наранхо, почётный член (1989—2011)
 Ана Кристина Росси Лара (2007—2009)
 Марио Портилья Чавес (2011-)

Кресло T
 Хорхе Франциско Санс Карбонелл (2007)

Кресло U
 Армандо Варгас Арайя (2007—2018)

Кресло V
 Флора Оварес Рамирес (2008-)

Почётные члены 
 Валериано Фернандес Ферраз (1923—1925)
 Джульета Пинто Гонсалес

Костариканцы, избранные членами Академий языка других стран 
 Хулио Акоста Гарсиа, член Сальвадорской академии языка (1915)
 , член-корреспондент и почётный член Мексиканской академии языка (1973)
 , член Североамериканской академии испанского языка

Персональный состав Академии на 2019 год 
 Кресло А: Мэрилин Эчеверриа де Саутер
 Кресло B: Амалия Чаверри Фонсека (вице-президент)
 Кресло C: Карлос Франсиско Монге Меса (заместитель секретаря)
 Кресло D: Лауреано Альбан Ривас
 Кресло E: Эмилия Макая Трейос
 Кресло F: Альбино Чакон Гутьеррес (казначей)
 Кресло G: Карла Виктория Хара Мурильо
 Кресло H: Джульета Доблес Исагирре
 Кресло I: Виктор Мануэль Санчес Корралес (президент)
 Кресло J: Арнольдо Мора Родригес
 Кресло L: вакантно
 Кресло М: Карлос Кортес Суньига
 Кресло N: Миа Гальегос Домингес
 Кресло O: Карлос Рубио Торрес (секретарь)
 Кресло P: Рафаэль Анхель Эрра Родригес
 Кресло Q: Эстрелла Картин де Гьер
 Кресло R: Мигель Анхель Кесада Пачеко
 Кресло S: Марио Портилья Чавес
 Кресло Т: Хорхе Санс Карбонелл
 Кресло U: вакантно
 Кресло V: Флора Оварес Рамирес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Институты национальных языков
Испанский язык
Организации Коста-Рики
Литература Коста-Рики
Языки Коста-Рики